WSW pour faire référence à :

 Warsow, un jeu vidéo de type FPS opensource et gratuit
 Western Sydney Wanderers, un club australien de football  basé à Sydney
 Women who have Sex with Women, WSW est l'équivalent anglais de FSF pour Femmes ayant des rapports Sexuels avec des Femmes
 Women Seeking Women, une série pornographique lesbienne américaine
 Wo Shing Wo, une triade originaire de Hong Kong